ORF steht als Abkürzung für:

 Österreichischer Rundfunk, der größte Medienanbieter Österreichs
 Open Reading Frame, jener Bereich der DNA bzw. mRNA, der zwischen einem Startcodon und einem Stoppcodon liegt
 Norfolk International Airport in Norfolk (Virginia), IATA-Code
 Olympus Raw Format, das Dateiformat, in dem Digitalkameras von Olympus ihre Rohdaten speichern
 ORF-Bataillon, ein Bataillon der operativen Reserve (Operational Reserve Force) der NATO
 Ostrhauderfehn, eine Gemeinde im Landkreis Leer in Ostfriesland
 Open Road Films, eine US-amerikanische Filmproduktionsfirma

Orf steht für:

 Orf (Krankheit), Lippengrind der Schafe und Ziegen (Ecthyma contagiosum), eine Tierkrankheit, die auch auf den Menschen übertragen werden kann
 Orf-Virus, Parapoxvirus ovis, Erreger der Orf

Orf ist der Familienname folgender Personen:

 Karl August Orf (1912–1977), deutscher Garten- und Landschaftsarchitekt
 Werner Orf (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Orff

ORF